Хелмжа:

 Хелмжа — город в Польше, входит в Куявско-Поморское воеводство, Торуньский повят. 
 Хелмжа — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Торуньский повят, Куявско-Поморское воеводство.